Time Machine ("macchina del tempo" in lingua inglese) può significare:

Cinema 
Time Machine – film indiano del 1992
Time Machine – film del 1997 diretto da Jeff Stephenson

Letteratura 
Time Machine – serie di librogame

Musica 
Time Machine – gruppo progressive metal italiano
Time Machine/Mašina Vremeni – gruppo rock russo degli anni ottanta 
Time Machine – album di Rick Wakeman del 1988
Time Machine – DVD dei Dio del 1991
Time Machine – album di Joe Satriani del 1993
Time Machine – album degli Axxis del 2004
Time Machine – album dei Tesla del 2008
Time Machine – album dei Nektar del 2013
Time Machine - Da Goldrake a Goku – album di Giorgio Vanni del 2012
Time Machine – singolo dei Grand Funk Railroad del 1969
Time Machine – singolo dei Beggars Opera del 1971
Time Machine – singolo delle Girls' Generation del 2012
Time Machine – singolo di Ingrid Michaelson del 2015
Time Machine Tour – tour musicale dei Rush intrapreso nel 2010 e nel 2011
Time Machine – singolo di Alicia Keys del 2019

Varie 
Time Machine – programma televisivo statunitense
Time Machine – sistema di backup di Apple
Time Machine – videogioco del 1990 per diversi computer

Pagine correlate 
The Time Machine